Naohiro Takahara (Mishima, Japão, 4 de junho de 1979) é um futebolista japonês, que atua como atacante. Jogou pela Seleção Japonesa de Futebol na Copa do Mundo 2006. Atualmente defende o Okinawa SV.

Carreira 
Naohiro Takahara se profissionalizou no Júbilo Iwata.

Seleção 
Naohiro Takahara integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa da Ásia de 2000 no Líbano, sendo campeão.

Artilharias
Seleção Japonesa
Copa da Ásia: 2007 (4 gols)

Estatísticas 
Última atualização: 21 de Outubro de 2007

Gols pela Seleção Japonesa

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003